Xavier de Maistre ist der Name folgender Personen:

*Xavier de Maistre (Schriftsteller) (1763–1852), französischer Schriftsteller und Feldherr
Xavier de Maistre (Harfenist) (* 1973), französischer Harfenist